Минималната работна заплата в Естония е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на Естония.

Размер

Източници 

Естония
Икономика на Естония